Били Џин Кинг је шести пут освојила турнир. У финалу је победила Ивон Коли резултатом 6:0, 6:1.

Носиоци 

  Крис Еверт (полуфинале)
  Мартина Навратилова (четвртфинале)
  Били Џин Кинг (победница)
  Ивон Коли (финале)
  Маргарет Корт (полуфинале)
  Вирџинија Вејд (четвртфинале)
  Олга Морозова (четвртфинале)
  Кери Рид (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Вимблдон 1975.
Вимблдон — жене појединачно